

Geografia

Irlandia 
 Nad – miejscowość

Zobacz też 
 NAD
 Nád